Ås – comune norvegese della contea di Viken
 Ås – area urbana svedese situata nel comune di Krokom
 Ås – area urbana svedese situata nel comune di Nora